Il doppio femminile del torneo di tennis Canada Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Candy Reynolds che hanno battuto in finale Barbara Potter e Sharon Walsh-Pete 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Candy Reynolds (campionesse)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (finale)
 Rosie Casals /  Mima Jaušovec (secondo turno)
 Ann Kiyomura-Hayashi /  Virginia Ruzici (semifinali)

 Hana Mandlíková /  Helena Suková (quarti di finale)
 Rosalyn Nideffer /  Ilana Kloss (secondo turno)
 Marjorie Blackwood /  Susan Leo (primo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1982